Такахама:
 Такахама — город в Японии, расположенный в префектуре Айти.
 Такахама — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Фукуи.